Подснежное — название населённых пунктов:

Россия 
 Подснежное — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 г.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Подснежное — село в Нижнегорском районе, упразднено в 1970-е гг.